Frank Tamás (1946–2012) üzletember, sportvezető, osztrák válogatott kézilabdázó
 Frank Tamás (1975) labdarúgó, a magyar futsalválogatott szövetségi edzője